Kaliszki ist ein polnischer Ortsname:
 Kaliszki (Biała Piska), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Kallischken, 1938 bis 1945 Flockau, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Kaliszki (Rawa), Ort im Powiat Rawski, Woiwodschaft Łódź
 Kaliszki (Czosnów), Ort im Powiat Nowodworski, Woiwodschaft Masowien
 Kaliszki (Miastkowo), Ort im Powiat Łomżyński, Woiwodschaft Podlachien